O Petro é um conjunto da Zona Centro-sul de Manaus. Surgiu em 1979.

Transportes 
O Conj. Petro é servido pela duas empresas de ônibus Expresso Coroado e Global Green.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus
 Zona Centro-sul

Zona Centro-Sul de Manaus
Bairros extintos de Manaus